Соледад де Абахо има више значења:

 Соледад де Абахо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Соледад де Абахо, Естасион де Адамес (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику